La saison 2006-2007 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. La LNA débute le  et s'achève le  par la victoire du HC Davos.

Ligue nationale A

Saison régulière 
Une nouveauté apparaît durant cette saison : 3 points sont distribués à chaque match. En cas de match nul après le temps réglementaire, chaque équipe reçoit un point. Une prolongation de 5 minutes en mode « mort subite » est jouée à 4 contre 4 puis, si aucun but n'est marqué, une séance de tirs au but définit l'équipe qui empoche le .

 : Tenant du titre

Classement des compteurs

Play-off

Récapitulatif

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Play-out

Récapitulatif

Demi-finales

Finale

Finale de promotion/relégation LNA/LNB

Ligue nationale B

Saison régulière

Play-off 
Les équipes classées du premier au troisième rang à l'issue de la saison régulière peuvent choisir leur adversaire au premier tour des play-off. L'ordre des demies et de la finale est par contre déterminé comme d'habitude, soit le mieux classé affrontant le moins bien classé par rapport à la saison régulière.

ligue

Juniors Élites

Notes et références

Liens externes 
 Calendrier (PDF)
 Classement des buteurs
 Spectateurs

2006
Suisse
Hockey sur glace